Кристиан II:

 Кристиан II (маркграф Восточной Саксонской марки) (ум. после 945) — граф в Нордтюринггау, Швабенгау и Серимунте
 Кристиан II (король Дании) (1481—1559) — король Дании и Норвегии с 1513 по 1523 годы, король Швеции с 1520 по 1521 годы.
 Кристиан II (курфюрст Саксонии) (1583—1611) — курфюрст Саксонии